Chérilos ou Chœrilus (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Chérilos d'Athènes, poète tragique () ;
 Chérilos de Samos, poète épique () ;
 Chérilos d'Iasos, autre poète épique ().